Awasthi kan som auktorsförkortning betyda:

 Dharani Dhar Awasthi
 Garima Awasthi

Robotskapade auktorsförkortningar